Heine steht für:
 Heine (Familienname), deutscher Familienname
 Heine (Familie), deutsch-jüdische Familie
 Heine-Jahrbuch (HJb), literaturwissenschaftlich ausgerichtetes Periodikum
 Heine (Versandhandel) (Heinrich Heine GmbH), Versandhandelsunternehmen
 Heinrich Heine, deutscher Dichter und Journalist
 Heinrich-Heine-Gesellschaft e. V. in Düsseldorf, literarische Gesellschaft
 Heinrich-Heine-Institut, Einrichtung zur Erforschung und zur Darstellung des Lebens und des Werks des Schriftstellers Heinrich Heine in Düsseldorf
 Heine Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Heine Optotechnik, Hersteller von medizinischen und technischen Diagnostikinstrumenten mit Sitz in Gilching
 Heine-Velox Engineering Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Propellerwerk Heine, Berlin
 Ōshitsu Kyōshi Heine, Manga
 Mount Heine, Hügel auf White Island im Ross-Archipel, Antarktis

Heine ist der Name von Ortsteilen:
 Heine (Guttentag), Ortsteil der Stadt Guttentag, Woiwodschaft Opole, Polen
 Heine (Hagen im Bremischen), Ortsteil der Gemeinde Hagen im Bremischen, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen

Siehe auch:
 Haine
 Haus Heine
 Hayne
 Hein
 Heyne
 Museum Heineanum